Южная, от русского юг:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Южная — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Южная — деревня в Гомельском районе Гомельской области.

Россия
 Южная — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Южная — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Южная — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Южная — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.

Станции метро 
Россия
 в Москве.
 в Новосибирске (проектируется).

Украина
 в Харькове (проектируется).

Узбекистан
 в Ташкенте (проектируется).

Другое 
 Южная — бывшая железнодорожная платформа Большого кольца МЖД в Орехово-Зуевском районе Московской области
 Южная (компания) — угольная компания, входящая в холдинг Сибуглемет.
 Южная (Наймушина, Фирсова), Ольга Валерьевна (род. 1979) — российская баскетболистка.

См. также 
 Южный
 Южное